

Ястраб'є-над-Топльоу — село у Врановському окрузі Пряшівського краю.
 Ястраб'є-при-Михайлівцях — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.
 Тренч'янське Ястраб'є — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Земплінске Ястраб'є — село в Требішовському окрузі Кошицького краю.
 Шариське Ястраб'є — село в Старолюбовняському окрузі Пряшівського краю.